Mörsdorf, commune allemande de Rhénanie-Palatinat
 Mörsdorf, commune allemande de Thuringe

Homonymie de toponyme